Костянтин Олександрович Маласаєв (6 квітня 1981, Томськ) — російський актор, учасник команди КВК «МаксимуМ».

Біографія 
Народився 6 квітня 1981 року в Томську. Закінчив Інститут мистецтв і культури Томського державного університету.

З дитинства займався в різних дитячих гуртках (бальні танці, карате, шахи, малювання та ін).

З дванадцяти років захопився українською мовою (володіє досконало).

Намагався пов'язати своє життя з телевізійною журналістикою, але не зміг вступити на факультет журналістики ТГУ. Потім основним захопленням Костянтина Маласаєва став театр.

У 1998 році, пройшовши конкурс, став актором студентського театру естрадних мініатюр «Боніфас».

Автор ряду наукових досліджень у сфері гумор, стему і КВН: «СТЕМ як феномен культури», «КВК як мистецтво репризи», «Сміхова культура міста в історико—культурному контексті», «СТЕМ і КВН міста Томська другої половини XX — початку XXI століття», «Студентський сміх як субкультура».

Також Костянтин Маласаєв був головним редактором Відкритої міської молодіжної ліги КВК Кемерово.

У 2010-му році Маласаєв став редактором ліги Балтика в місті Санкт-Петербург разом з Антоном Сасиіним з команди «Пріма» (Курськ).

Телебачення 
Маласаєв був ведучим розважальної телевізійної програми «Чортова дюжина» (телекомпанія «ТБ-2», Томськ), а також провідним і головним редактором телевізійної розважальної програми «Відпочивай.томськ.ру» (Телекомпанія MTV-Томськ).

З 2010 року є «резидентом» Comedy Club під псевдонімом Микита в складі групи «United Sexy Boyz». У цій групі складаються і його товариші по КВН-івської команді: Андрій Мінін (Дюша Метьолкін), Дмитро Вьюшкин (Гена), Андрій Шовків (Стас), Сергій Гореліков (Турбо).

КВК 
У 1999 році вирішив спробувати свої сили в КВК і став актором команди КВН Томського університету «Вогні великого міста». Після того як, програвши, «Вогні великого міста» завершили свої виступи в сезоні Томського КВНу 1999 року, Маласаєв, разом з Михайлом Башкатовим та Олексієм Базаєм, вирішили покинути команду і створити нову.

 У 2000 році у складі команди «МаксимуМ» Маласаєв став чемпіоном КВК Томська і переможцем фестивалю «Студентська весна в Сибіру 2000» в Новосибірську, а також відзначений дипломом за найкращу акторську роботу на Всеросійському фестивалі студентської творчості «Студентська весна 2000» (Нижній Новгород).
 У 2001 році в складі «Боніфаса» завоював Гран-прі на томському фестивалі Стемів «Гуморина»; разом з «МаксимуМом» став віце-чемпіоном Центральної ліги КВН «КВН-Азія» та третім призером Міжрегіональної ліги КВН «КВН-Сибір». Крім того, Костянтин Маласаєв був запрошений до складу команди «Сибірські сибіряки», у складі якої провів три гри в Вищій лізі КВН 2001 року.
 У 2002 році театр «Боніфас» разом з Маласаєвим знову стає володарем Гран-прі томській «Гуморини». У складі «Максимуму» стає фіналістом Першої ліги КВН.
 У 2003 році Маласаєв покидає «Боніфас», вирішивши зосередитися на виступі в складі «Максимуму». Разом зі своєю командою знову стає фіналістом Першої ліги КВН, переможцем томської «Гуморини» та Кубка КВН Красноярська. Також «МаксимуМ» деб'ютує на фестивалі «Голосящий Ківін» у складі так званого «блоку» — позаконкурсного виступу початківців команд. У складі команди КВК «Ударна хвиля» (основу якої становила частину колективу з «Максимуму») Костянтин Маласаєв стає чемпіоном ліги КВН «КВН-Азія».
 У 2004 році Маласаєв разом з «МаксимуМом» дебютує в Прем'єр-лізі КВН і першому ж сезоні стає чемпіоном, поділивши перше місце з «Мегаполісом». Крім того, «МаксимуМ» знову переміг на томській «Гуморині». У складі Ударної хвилі Маласаєв стає чемпіоном Міжрегіональної ліги МС КВН «Балтика».
 У 2005 році Маласаєв у складі «Максимуму» бере участь в 1/8 фіналу Вищої ліги КВН. Виступають невдало і, зайнявши останнє, п'яте місце, вибувають з Вищої ліги 2005 у першій же грі. Сезон Маласаєв і його команда продовжують у Прем'єр-лізі, де другий рік поспіль стають чемпіонами. На музичному фестивалі КВН в Юрмалі «МаксимуМ» стає володарем «Малого Ківіна в темному». Також команда стає володарем Кубка губернатора Новосибірської області та Кубка р. Красноярська. У складі команди КВК «Ударна хвиля» Маласаєв стає віце-чемпіоном ліги КВН «КВН-Сибір» та володарем Гран-прі Кубка чемпіонів ліг КВН-2005.
 У 2006 році «МаксимуМ» доходить до півфіналу Вищої ліги, де займає друге місце (фінал потрапляв тільки переможець гри), а також знову отримує «Малого Ківіна в темному» на фестивалі «Голосящий Ківін 2006».
 У 2007 році в півфіналі Вищої ліги Маласаєв зі своєю командою стає третім, пропустивши вперед «Звичайних людей» та «Піраміду». Проте, рішенням президента Міжнародного союзу КВН А. В. Маслякова «МаксимуМ» отримав путівку у фінал, де став бронзовим призером. На фестивалі «Голосящий Ківін 2007» завоювали «Малого Ківіна в світлому».
 У 2008 році Костянтин Маласаєв у складі своєї команди спочатку став володарем найвищої нагороди музичного фестивалю в Юрмалі, а потім — чемпіоном Вищої ліги.
 У 2009 році «макси» взяли участь у Літньому кубку КВН, де зайняли третє місце, а також завоювали «Великого Ківіна в світлому» на фестивалі «Голосящий Ківін 2009».

Всього провів 31 гру в телевізійних лігах, кубках та фестивалях КВК 
 15 ігор у Вищій лізі КВН (сезони Вища ліга КВН 2001/2001, Вища ліга КВН 2005/2005, Вища ліга КВН 2006/2006, Вища ліга КВН 2007/2007, Вища ліга КВН 2008/2008)
 9 ігор у Прем'єр-лізі КВН (сезони Прем'єр-ліга КВК 2004/2004, Прем'єр-ліга КВК 2005/2005)
 6 ігор на музичному фестивалі «Голосящий Ківін» (Голосящий Ківін 2003/2003, Голосящий Ківін 2005/2005, Голосящий Ківін 2006/2006, Голосящий Ківін 2007/2007, Голосящий Ківін 2008/2008, Голосящий Ківін 2009/2009)
 1 гру в Літньому кубку (2009).

Особисте життя 
 Дружина — Юлія Маласаєва (Кузіна) (нар. 19 лютого 1987) — визажист-перукар.
 Син — Арсеній Маласаєв (нар. 11 листопада 2016).

Визнання і нагороди

У складі команди КВК «МаксимуМ» 
 Чемпіон Вищої ліги КВН 2008
 Чемпіон Прем'єр-ліги КВН 2004
 Чемпіон Прем'єр-ліги КВН 2005
 Володар нагород музичного фестивалю Голосящий Ківін:
 «Великий Ківін в золотому» на фестивалі Голосящий Ківін 2008
 «Великий Ківін в світлому» на фестивалі Голосящий Ківін 2009
 «Малий Ківін в світлому» на фестивалі Голосящий Ківін 2007
 «Малий Ківін в темному» на фестивалі Голосящий Ківін 2005
 «Малий Ківін в темному» на фестивалі Голосящий Ківін 2006
 Володар Гран-прі фестивалю «Гуморина» (Томськ) 2003
 Володар Гран-прі фестивалю «Гуморина» (Томськ) 2004
 Володар Кубка Красноярська 2003
 Володар Кубка губернатора Новосибірської області 2005
 Володар Кубка Красноярська 2005
 Лауреат Всеукраїнського фестивалю студентської творчості у Нижньому Новгороді «Студентська Весна 2000»

У складі команди КВК «Ударна хвиля» 
 Чемпіон ліги КВН «КВН-Азія» 2003
 Чемпіон ліги КВН «Балтика» 2004
 Володар Гран-прі Кубка чемпіонів ліг КВН 2005

У складі театру мініатюр «Боніфас» 
 Володар Гран-прі фестивалю «Гуморина» (Томськ) 2001
 Володар Гран-прі фестивалю «Гуморина» (Томськ) 2002
 Найкращий актор Всеросійського фестивалю театрів малих форм ім. А. Райкіна (Казань) 2000

Примітки

Слки

У соціальних мережах 

 

Випускники Томського університету
Чемпіони Вищої ліги КВН
Чемпіони Прем'єр-ліги КВН
Володарі «Великого Ківіна у золотому»
Володарі «Великого Ківіна в світлому»
Володарі «Малого Ківіна в світлому»
Володарі «Малого Ківіна в темному»
Резиденти Comedy Club